Taseq Alleq bezeichnet:
 Taseq Alleq (See, Aasiaat), See im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Taseq Alleq (See, Paamiut), See im Distrikt Paamiut, Grönland